Верх-Усугли́ — село в Забайкальском крае России, административный центр Тунгокоченского района и сельского поселения «Верх-Усуглинское».

Население —  чел. ().

География 
Расположено на реке Усугли (левый приток Ульдурги, бассейн реки Нерчи), в 320 км к северо-востоку от Читы.

История 
Основано с открытием в 1936 году Усуглинского месторождения флюорита жителем села Усугли . В 1959—1966 годах велось строительство рудника Усугли и обогатительной фабрики. В 1989 году в селе проживало 2956 человек, в 2001 году — 2973 человека, в том числе 56 эвенков, в 2002 году  — 2690 человек. Имеются: средняя школа (с 1962), детский сад, районный Дом культуры, районная и детская библиотеки (с 1962), редакция районной газеты «Вести Севера» (до 1994 «Советский Север»), центральная районная больница, почтовое отделение (с 1960).

Население

Разное 
Входит в Перечень населенных пунктов Забайкальского края, подверженных угрозе лесных пожаров

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Тунгокоченского района
Районные центры Забайкальского края